

Architettura 
 Grancia o grangia – edificio per la conservazione del grano
 Fattoria della Grancia – complesso rurale fortificato che si trova a Grosseto (Italia)
 Grancia di Montisi – palazzo che si trova a Montisi (Italia)
 Grancia di San Demetrio – badìa situata nel comune di Brindisi Montagna (PZ, Italia)
 Grancia di San Lorenzo – monastero che si trova a Sala Consilina (Italia)
 Grancia benedettina di Sanguigna – complesso rurale fortificato che si trova a Sanguigna nel comune di Colorno (Italia)
 Villa La Grancia – edificio storico di Villa Pasquali, frazione di Sabbioneta (MN)

Geografia

Italia 
 Grancia – frazione di Lainate, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Grancia – frazione di Morino, comune nella provincia dell'Aquila (Abruzzo)

Svizzera 
 Grancia – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)